Janusz Rychlewski (1915-1987) – polski prozaik, dramaturg i publicysta, podporucznik WP
 Eugenia Rychlewska znana jako Halina Głuszkówna (1923-2012) – polska aktorka
 Eugeniusz Rychlewski (ur. 1926) – polski profesor nauk ekonomicznych, stryj prof. Jacka Rychlewskiego
 Jan Rychlewski (1934-2011) – polski profesor nauk technicznych, kierownik przygotowań merytorycznych lotu kosmicznego Mirosława Hermaszewskiego
 Jacek Rychlewski (1947-2003) – polski chemik i matematyk, profesor UAM
 Tadeusz Rychlewski – polski profesor nauk medycznych, rektor AWF w Poznaniu (2002-2008)
 Urszula Rychlewska – polska chemiczka, profesor UAM, żona prof. Jacka Rychlewskiego
 Ludwika Rychlewska (zm. 2010) – polska filolog klasyczna, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Polskie nazwiska